Glennville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Glennville (Georgia)
 Glennville (Kalifornien)
 Glennville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Glenville